Il doppio del Busan Open Challenger Tennis 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rameez Junaid e Alexander Peya erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Im Kyu-tae e Danai Udomchoke hanno battuto in finale Jamie Baker e Vasek Pospisil 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Gong Maoxin /  Li Zhe (quarti di finale)
  Andre Begemann /  Matthew Ebden (quarti di finale)

  John Paul Fruttero /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
  Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Busan Open Challenger Tennis 2011